Diacria rampali är en snäckart som beskrevs av J.B. Dupont 1979. Diacria rampali ingår i släktet Diacria och familjen Cavoliniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
rampali